Scotts Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Scotts Corner (Georgia)
 Scotts Corner (Minnesota), im Carlton County
 Scotts Corner (Missouri)
 Scotts Corner (New York)